Kallioluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallioluoto (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,36, long 21,47), 
 Kallioluoto (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,54, long 21,45), 
 Kallioluoto (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 61,89, long 25,67), 
 Kallioluoto (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,74, long 22,03), 
 Kallioluoto (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Kallioluoto (ö i Södra Karelen, Villmanstrand), 
 Kallioluoto (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,84, long 29,74), 
 Kallioluoto (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Kallioluoto (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,58, long 29,46), 
 Kallioluoto (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen, lat 62,34, long 29,62), 

Robotskapade Finlandförgreningar